Riu Kurram, riu a la zona fronterera entre Afganistan i Pakistan.
 Vall de Kurram, un territori dominat pel riu Kurram.
 Agència de Kurram, entitat administrativa del Pakistan, a les Àrees Tribals d'Administració Federal (ATAF).